Ksienija Iwanowna Mońko, ros. Ксения Ивановна Монько (ur. 8 lutego 1992 w Kirowie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startujący w parach tanecznych z Kiriłłem Chalawinem. Uczestniczka mistrzostw Europy i świata, medalistka zawodów z cyklu Grand Prix, mistrzyni świata juniorów (2011), dwukrotna zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (2009, 2010), dwukrotna mistrzyni Rosji juniorów (2010, 2011) oraz wicemistrzyni Rosji (2015). Zakończyła karierę sportową w 2016 roku z powodu kontuzji.

Życie prywatne 
W czerwcu 2017 roku Mońko poślubiła swojego byłego partnera sportowego Kiriłła Chalawina podczas ceremonii w rodzinnym Kirowie.

Osiągnięcia 
Z Kiriłłem Chalawinem

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Kirowie
Urodzeni w 1992